Погибловка — название населённых пунктов в России:

 Погибловка — до 1965 г. название деревни Садовая в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Погибловка — до 1965 г. название деревни Рудня в Починковском районе Нижегородской области.